Il Comitato del Film Coreano (in inglese: Korean Film Council; KOFIC) è stato fondato nel 1973 ed è un’organizzazione speciale affidato al Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Corea del Sud.

Finalità 
Il comitato del Film Coreano è un’istituzione pubblica fondata per migliorare la qualità dei film coreani, oltre che per promuovere i film stessi e in generale l’industria dei film. È un ruolo affidato al Ministero della cultura, dello sport e del turismo dal governo della Repubblica coreana.

Con il passare degli anni l’industria coreana dei film è cresciuta enormemente, con un mercato cinematografico di 2 triliardi di won, 0,2 miliardi di frequentatori di cinema all’anno e più del 50% della quota di mercato. I film sono diventati uno dei generi artistici pubblici più rappresentativi della Corea. E, adesso, gli spettatori di tutto il mondo, inclusa l’Asia, sono entusiasti del cinema coreano. Nel 2019, centenario della fondazione della Corea, il Comitato ha compiuto un ulteriore passo in avanti. Ha creato dei piani, degli sviluppi e dei progetti per supportare la produzione che hanno potuto rafforzare le capacità per girare film e per istituire una fondazione che possa crescere insieme all’industria cinematografica Asiatica per guidare il mercato mondiale. Ha costruito anche un ambiente industriale saldo per il mercato online che cambia rapidamente, rispondere politicamente per risolvere la struttura dell’oligopolio e stabilire delle condizioni mature e un ambiente lavorativo che permetta di creare e apprezzare i film. In futuro il Comitato del Film Coreano continuerà a fare progressi nel creare film di cui essere orgogliosi.

I progetti del Comitato del Film Coreano

Supporto della pianificazione e dello sviluppo 
Supporta progetti per la pianificazione e lo sviluppo di film coreani provvedendo sceneggiatori, direttori, produttori e compagnie di produzione per espandere le opportunità di produzione di vari generi e materiali per i film.

Supporto di investimenti e produzione 
Spera di assicurarsi futuri spettatori supportando la creazione di film originali e sperimentali e scoprendo nuovi direttori che possano condurre l’industria cinematografica coreana.

Supporto della distribuzione 
Promuovono la diversità della cultura cinematografica e il diffondersi del valore die film espandendo la fondazione per distribuire film artistici e indipendenti e promuovendo vari festival del film.

Supporto dell’espansione oltreoceano 
Supporta la partecipazione di film coreani nei festival del film o dei progetti oltreoceano, li promuove complessivamente e provvedendo dei servizi di business matching sul posto.

Rafforzare il diritto di godersi i film 
Il comitato si impegna a diffondere il valore della cultura cinematografica al paese e nella vita di tutti i giorni. Lo fa dando nuova vita alla cultura del godersi attivamente i film e creando le basi per garantire l’opportunità di goderseli in maniera equa.

Supporto della tecnologia all’avanguardia e delle infrastrutture 
Contribuiscono a migliorare le tecnologie visive della Corea. Inoltre, adottano e distribuiscono altre tecnologie per l’imaging identificando e sviluppando tecniche cinematografiche dal campo e supportando la produzione di film all’avanguardia.

Politiche cinematografiche 
Studiano delle politiche per rivitalizzare l’industria del film e creare un ambiente per la competizione equa. Suggeriscono alternative analizzando i problemi trovati nelle industrie cinematografiche coreane e di altri paesi.

KAFA: Accademia coreana dell’arte del film 
Nel 1984 il Comitato del Film Coreano ha fondato l’Accademia coreana dell’arte del film come culla per professionisti formati e creativi. Il KAFA offre corsi elitari di direzione dei film, animazione, cinematografia e di produzione a un piccolo numero di studenti selezionati. Nel 2006 è stato aggiunto un programma avanzato al curriculum, espandendo lo scopo di educazione pratica che porta gli studenti ad avvicinarsi maggiormente alla scena della creazione dei film. Inoltre, li aiuta a produrre quattro lungometraggi completi a testa. Molti di questi film sono stati inviati a festival cinematografici nazionali e internazionali vincendo numerosi premi e ricevendo molte lodi. Oggi, il KAFA è la scuola cinematografica leader della Corea del Sud con più di settecento diplomati.

Orientato alla produzione 
Al KAFA la priorità è data alla produzione. Il programma intensivo offre agli studenti iscritti una formazione in profondità di quattro dipartimenti. Invece, il programma avanzato porta gli studenti il più vicino possibile al mondo della produzione cinematografica e crea tre lungometraggi e un film d’animazione ogni anno.

Educazione elitaria 
Il KAFA crede nell’importanza di piccole classi concentrate. Gli studenti hanno così, più possibilità di interagire con insegnanti esperti e professionisti cinematografici in modo da potersi immergere in discussioni fruttuose.

Personalità 
Il KAFA premia personalità energetiche. Ci sono sessioni di critica e con mentori settimanalmente per incoraggiare gli studenti a liberare la propria personalità piena di colori.

ARFP: la Partnership cinematografica tra Repubblica della Corea del Sud e ASEAN 
Dal 2019 ASEAN e Corea del Sud si sono preparati per l’ARFP (ASEAN-ROK Film Partnership). Il primo incontro è stato a Bangkok nel luglio del 2019 per discutere la possibilità di questa partnership. E il risultato è stato che i membri dell’ASEAN e della Repubblica coreana sono arrivati a un accordo per fondare l’ARFO a Busan e alla fine hanno acconsentito a continuare gli incontri provvisori per discutere i dettagli dell’organizzazione. Come risultato degli sforzi continui nel 2019, 10 paesi dell’ASEAN e la Corea hanno trovato un accordo unanime portando alla fondazione del ASEAN-ROK Film Cooperation Organisation. Dal 2020 hanno lanciato l’ARFO (ASEAN-ROK Film Oraganisation) come organizzazione internazionale. È solo un inizio ma la cosa più importante per ASEAN e Corea è il riuscire a lavorare insieme.

Note

Collegamenti esterni
 

Cinema sudcoreano